Чарлі Сіммер (,  20 березня 1954, Террас-Бей) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 39-м загальним номером командою «Каліфорнія Голден-Сілс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Каліфорнія Голден-Сілс», «Клівленд Баронс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс», «Піттсбург Пінгвінс», «Спрингфілд Індіанс» та «Айнтрахт».

Загалом провів 736 матчів у НХЛ, включаючи 24 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1980, 1981.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981, 1984.
 Приз Білла Мастерсона — 1986.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Франкфурта»‎
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Каліфорнія Голден-Сілс»